Desa Sukadana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 108,33), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,54, long 108,30), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,85), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 108,61), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 108,72), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat, lat -8,63, long 116,41), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat, lat -8,31, long 116,38), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sukadana (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar